Bargfeld (von niederdeutsch Barg: Hang, kleiner Berg) ist der Name folgender Ortschaften:

 Gemeinde Bargfeld-Stegen im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Bargfeld (Aukrug), Ortsteil der Gemeinde Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Bargfeld (Eldingen), Ortsteil der Gemeinde Eldingen im Landkreis Celle in Niedersachsen
 Bargfeld (Gerdau), Ortsteil der Gemeinde Gerdau im Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 Bargfeld (Sörup), Ortsteil der Gemeinde Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Barchfeld (Begriffsklärung)